Mohammad Ansari ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Ansari (Fußballspieler) (* 1991), iranischer Fußballspieler
 Mohammad Bagher Ansari (* 1946), iranischer Theologe, Rechtsgelehrter und Philosoph
 Mohammad Hamid Ansari (* 1937), indischer Politiker